Саура:

 Саура — направление в индуизме, представители которого почитают Солнце-Сурью как верховное божество.
 Саура — коренная северо-американская народность.

Фамилия 
Саура () — испанская фамилия. Известные носители:
 Саура, Антонио (1930—1988) — испанский художник. Брат К. Сауры.
 Саура, Карлос (1932—2023) — испанский кинорежиссёр. Брат. А. Сауры.
 Саура, Энрике (род. 1954) — испанский футболист.